Тепалсинго има више значења:

 Општина Тепалсинго (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Тепалсинго (Тепалсинго, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику